Douglass Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Douglass Township (Kansas)
 Douglass Township (Michigan)
 Douglass Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Douglas Township